

Miejscowości w Polsce 
 Zegartowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie 
 Zegartowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice 
 Zegartowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno